Galapagos  se poate referi la:

 Geografie
 Insulele Galápagos – arhipeleag de insule în Oceanul Pacific, aparținând Republicii Ecuador
 Galápagos – municipiu spaniol din Provincia Guadalajara ;

 Literatură
 1985 Galapagos – roman de Kurt Vonnegut publicat în 1985;

 Film
 1955 Galapagos – film documentar, regia Thor Heyerdahl 
 1962 Galapagos – film documentar, regia Heinz Sielmann
 2006 Galapagos – film documentar despre natură în trei părți de BBC;

 Asteroid
 (16809) Galápagos, un asteroid din centura principală de asteroizi.